Toponímia:
 Lutz (Alta Garona), municipi al departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània)
 Lutz (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Lutz-en-Dunois, municipi al departament d'Eure i Loir (regió de Centre – Vall del Loira)
 Biografies:
 Bertha Lutz (São Paulo, 1894—Rio de Janeiro, 1976), naturalista, zoòloga, professora i pionera del
 Christopher Lutz (Neukirchen-Vluyn, 1971), jugador d'escacs alemany
 Hans Lutz (Stuttgart, 1949), ciclista alemany que es dedicà al ciclisme en pista i que va córrer durant els anys 1970